Max Paschke ist der Name folgender Personen:
* Max Paschke (Verleger) (1868–1932), deutscher Verleger
 Max Paschke (Metallurge) (1884–1961), deutscher Metallurge